Legio XV Apollinaris
 Legio XV Primigenia